Клопи-черепашки (Scutelleridae) — родина клопів (Heteroptera). Включає 450 видів у 81 роді.

Опис 
Клопи середнього розміру, довжиною 0,6-2,2 см, з опуклим профілем і еліптичною, компактною або більш-менш витягнутою формою. Голова відносно невелика, трикутної форми та збоку кілеподібна, з 3-5 членниковими антенами, з очима, розташованими збоку та біля заднього краю. Ротовий апарат дзьобоподібний сегментований.

Грудний відділ має трапецієподібну переднеспинку, розширену дозаду, вона покриває більшу частину черевця та крил. На відміну від більшості клопів, мають передні крила, які не диференційовані на геміелітру, оскільки і коріум, і ключиця перетинчасті. Ноги складаються з трьох сегментів.

Спосіб життя 
Усі черепашки є сокососними фітофагами. Вони можуть харчуватися надземними частинами, а також базальними частинами, залишаючись закопаними в ґрунт. У помірному кліматі черепашки дають одне покоління на рік, а в більш теплому — два покоління на рік. Деякі тропічні види піклуються про потомство. Кілька видів становлять особливий сільськогосподарський інтерес, оскільки вони завдають шкоди, іноді навіть серйозної, сільськогосподарським видам на Старому континенті (Європа, Азія, Північна Африка). Серед культур найбільше постраждають зернові, бавовник, різні кормові та зернобобові культури тощо.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки родини за Grazia et al. (2008):

Примітки

Посилання 
 A gallery of Scutellerid photos from Flickr

Родини клопів